Змагання з плавання да дистанції 200 метрів брасом серед жінок на Чемпіонаті світу з водних видів спорту 2017 відбулися 27 і 28 липня.

Рекорди
 світовий рекорд і рекорд чемпіонатів світу були такими:

Результати

Попередні запливи 
Початок запливів 27 липня о 10:10.

Півфінали
Півфінали розпочались 27 липня о 18:50.

Півфінал 1

Півфінал 2

Фінал
Фінал відбувся 28 липня о 18:25.

Примітки 

200 метрів брасом (жінки)